Jméno Tom Parker má více osob:

 Tom Parker (fotograf) – americký fotograf
 Tom Parker (zpěvák) (1988–2022) – britský zpěvák a diskžokej (The Wanted)
 Tom Parker (manažer) (1909–1997) – americký hudební manažer nizozemského původu